Schlangengrube steht für

 Schlangengrube, ein Motiv in Sagen und Märchen
 Schlangengrube, Stadtteil von Coswig (Anhalt) in Sachsen-Anhalt
 Die Schlangengrube, Film von Anatole Litvak aus dem Jahr 1948 nach dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Mary Jane Ward
 Die Schlangengrube, Roman von Moses Isegawa 
 Tatort: Schlangengrube, deutscher TV-Krimi (2018)